Auto-hébergement, la capacité d'un outil informatique à se créer lui-même.
 Auto-hébergement sur Internet, fait d'héberger soi-même ses propres services sur Internet.